Рутенийдигаллий — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
рутения и галлия
с формулой GaRu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Рутенийдигаллий образует кристаллы
,
структура типа дисилицида титана TiSi
.

Соединение является полупроводником.

Примечания 

рутения
галлия